Miejscowości w Polsce:
 Telążna Leśna
 Telążna Stara